Сегунда Сексион де Конин има више значења:

 Сегунда Сексион де Конин (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сегунда Сексион де Конин (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику